Woodley steht für:

Orte:
 Woodley (Berkshire), England
 Woodley (Greater Manchester), England
 Woodley (Hampshire), England
 Woodley (Nairobi), Kenia
 Woodley (Saskatchewan), Kanada

Woodley ist Familienname von:

 Aaron Woodley (* 1971), kanadischer Regisseur
 Erin Woodley (* 1972), kanadische Synchronschwimmerin
 Shailene Woodley (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Woodleigh